észak-koreai labdarúgóhátvéd.

További információk 
 

1990-ben született személyek
Észak-koreai labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek